F1 2016 puede referirse a:

 el videojuego F1 2016 de Codemasters;
 la temporada 2016 de la Fórmula 1.